Valence (Charente), een plaatsje in het Franse department Charente
 Valence (Drôme), bekendste en grootste plaats met de naam Valence; deze stad wordt soms genoemd Valence-sur-Rhône
 Valence (Tarn-et-Garonne), een plaats en gemeente in het Franse department Tarn-et-Garonne; ook bekend als  Valence-d'Agen

ook in samenstellingen:
Valence-d'Albigeois, Tarn
Valence-en-Brie (Valençois), Seine-et-Marne
Valence-sur-Baïse, Gers
Bourg-lès-Valence, Drôme

En ook:
 Kanton Valence
 Stadhuis van Valence
 Suisse de Valence, koek
 Bisdom Valence
 Kathedraal van Valence

Valence is niet te verwarren met de volgende steden:
 Valencia, in Spanje
 Valenza, in Italië

Valence kan verwijzen naar de volgende personen:
 Jean-Baptiste Cyrus de Timbrune de Thiembronne, bijgenaamd de graaf van Valence
 Hertog van Valentinois, hertogen als opvolgers van de graven van Valence